Влади́мир Серге́евич Шко́льник (род. 17 февраля 1949, Серпухов, Московская обл., РСФСР) — казахстанский физик и государственный деятель, доктор физико-математических наук.

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1966 году на Серпуховском радиозаводе регулировщиком радиоаппаратуры.

В 1967 году поступил на физико-энергетический факультет Московского инженерно-физического института (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»), который окончил в 1973 году по специальности «физико-энергетические установки». Доктор физико-математических наук.

После окончания института направляется на Мангышлакский энергокомбинат инженером-физиком, затем становится заместителем начальника лаборатории, главным инженером и, наконец, заместителем директора.

В августе 1992 года назначается генеральным директором Агентства по атомной энергетике Республики Казахстан (Президент Ядерного общества Казахстана).

С августа 1994 — министр науки и новых технологий Республики Казахстан.

В марте 1996 года после реорганизации министерства назначается министром науки и президентом Академии наук Республики Казахстан.

1997 год — Член Высшего экономического совета при президенте РК.

В январе 1999 года, после очередной реорганизации министерства назначается министром науки и высшего образования. В этой должности проработал по октябрь 1999 года.

С октября 1999 по 13 декабря 2000 года — министр энергетики, индустрии и торговли.

С 13 декабря 2000 по 29 января 2002 — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, по совместительству до 19 января 2006 года исполнял обязанности министра энергетики и минеральных ресурсов.

С января 2006 по январь 2007 — министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 12 января 2007 года — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 19 февраля 2008 по 21 мая 2009 года — министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 22 мая 2009 года — Владимир Школьник рекомендован премьер-министром РК на должность главы АО "НАК «Казатомпром».

С 6 августа 2014 года по 25 марта 2016 года — министр энергетики Республики Казахстан.

Прочие должности 
 Президент Ядерного общества Казахстана
 Член Высшего экономического совета при президенте РК (1997)
 Почетный президент Федерации конькобежного спорта РК
 Представитель Президента Республики Казахстан в Правлении Национального Банка, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан
 Председатель Пагуошского комитета Казахстана

Награды 
 Орден «Парасат» (1998)
 Орден «Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева» (2005)
 Орден Отан (2013)
 Медаль «10 лет Астане»
 Медали
 Почётный профессор Казахского Национального университета имени аль-Фараби (1998)

Семья 
Супруга: Жунисбекова Ляззат Сагатовна (1976).

Трое детей. Дочь — Екатерина (1972) и два сына — Игорь (1980), Сергей (2007).

Сын Игорь — член правления АО «Меркурий» (Казахстан).
Является конечным бенефициаром Кипрской Sermules Enterprises Limited, владеющей 92,2 % обыкновенных акций нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтеза» (Оренбургская область).

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Министры промышленности Казахстана
Министры торговли Казахстана
Министры энергетики Казахстана
Министры образования и науки Казахстана
Выпускники МИФИ
Доктора физико-математических наук
Физики Казахстана
Академики НАН Казахстана
Президенты Академии наук Казахстана